

Patronymes 

 Friedrich Burgmüller (1806-1874), compositeur allemand installé à Paris
 Norbert Burgmüller (1810-1836), pianiste et compositeur allemand

Patronyme allemand